Урсала:

 Урсала — річка в Росії, що протікає в Республіці Татарстан, Республіці Удмуртія.
 Урсала — село в Росії, недалеко від Казахстану.

Примітки